Den sjette generation (generation VI) af Pokémon-franchisen introducerede 72 fiktive arter i de japanske Nintendo DS-spil Pokémon X og Y fra 2013. Nogle Pokémon fra denne generation var tidligere blevet introduceret i TV-serien, inden spillene var udkommet. Denne generation havde det største, grafiske spring, da serien gik fra at benytte todimensionelle sprites til tredimensionelle modeller. En ny type (Fe-typen) blev introduceret for første gang siden Pokémon Gold og Silver i 1999, hvilket betød, at der nu var 18 typer i det hele. Der blev lagt større vægt på at gøre Pokémon-arterne mere unikke og svarende til den kultur og det dyreliv, som der findes i Frankrig, som den nye region var baseret på.

Alle de nye Pokémon blev skabt af et hold på cirka 20 designere anført af Ken Sugimori og Hironobu Yoshida. For første gang i franchisens historie blev generationens legendariske Pokémo—mere præcist Xerneas og Yveltal—ikke designet af Sugimori alene; han bed om hjælp fra Atsuko Nishida, for at komme videre med deres design.

Den følgende liste beskriver de 72 Pokémon fra generation VI i samme rækkefølge som spillets National Pokédex. Den første Pokémon, Chespin, er nummer 650 og den sidste, Volcanion, er nummer 721. Alternative former, som ændrer Pokémonernes type samt Megaudviklinger er inkluderet.

Liste over Pokémon

Megaudviklinger

Primal-former

Referencer 

Pokémon
Figurer fra Pokémon